

Santi 
 San Sostene da Corinto – santo del I secolo
 San Sostene di Calcedonia – santo del IV secolo

Geografia 
 San Sostene – comune italiano della provincia di Catanzaro